

Carriera

Club
Odion ha cominciato la carriera con le maglie di Pero, Heart of Lions, Dragons e Shooting Stars. Successivamente è passato al Gombak United, a Singapore. Vi è rimasto fino al 2009.

Nel 2011, Odion è stato tesserato dai cambogiani del Phnom Penh Crown. Con questa maglia, il 21 maggio dello stesso anno ha esordito nella Coppa del Presidente dell'AFC, venendo schierato titolare nel successo casalingo per 3-0 sul Don Bosco. Nella stessa annata, ha contribuito al raggiungimento della finale da parte della sua squadra, persa per 2-3 contro il Taiwan Power Company. Tra il 2011 ed il 2012, ha giocato 9 partite in questa manifestazione.

Terminata la stagione 2012, Odion ha temporaneamente lasciato il Phnom Penh Crown per cercare una squadra in Myanmar. A gennaio 2013 ha comunque fatto ritorno al Phnom Penh Crown.

Nel 2017 è passato ai norvegesi del Flint, militanti in 4. divisjon, quinto livello del campionato norvegese.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 24 maggio 2017.

Note

Collegamenti esterni